Ambinanindrano – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Ambositra, regione di Amoron'i Mania
 Ambinanindrano – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Mahanoro, regione di Atsinanana